Prečani peut désigner :
 , ethnonyme ;
 Prečani, village de Bosnie-Herzégovine.